Oryctes (, от  «землекоп») — род жуков, принадлежащий к подсемейству дупляки в составе семейства пластинчатоусые.

Особенности имаго 
Длина тела 24 — 50 мм. Крупные жуки с сильно вытянутым, параллельным, слабо или умеренно выпуклым телом. Окраска преимущественно темная, буро-чёрная или почти чёрная, реже — светлая, каштаново-бурая.
Передний край наличника спереди с широкой и глубокой полукруглой выемкой, ограниченной 2 далеко расставленными, острыми зубцами. Глазные лопасти узкие.

На голове расположен рог, который у самцов может достигать более или менее значительной длины, обычно имеет изогнутую форму, постепенно утончается к вершине, направлен назад и вверх. У самки рог расположен в передней части головы — маленький, конический, или находится посредине головы и в таком случае довольно развитый, изогнутый, направлен вверх и назад.

Усики 10-члениковые, с небольшой, 3 члениковой булавой.

Верхние челюсти широкие, на внутреннем крае с широким, закругленным зубцом. Переднеспинка у самца и самки спереди с большой ямкой, покрытый густыми морщинками, на переднем крае заднего возвышения с 1 или 2 сближенными бугорками. Надкрылья параллельные, иногда в редких, мелких точках, без точечных рядов, иногда в крупной пунктировке, с явственными ребрами, ограниченными с двух сторон точечными бороздками.

Ноги сильные, но не длинные. Передние голени широкие, снаружи с 3 зубцами, иногда еще с дополнительным зубчиком между средним и основным зубцами. Средний и вершинный зубцы сближены между собой, выемки между зубцами угловатые; снизу, против среднего зубца, находится длинный, острый зубец, направленный вперед и вниз.
Средние и задние голени длинные, мало утолщенные, снаружи с 2 косыми килями. Средние и задние ланки длинные, с удлиненными члениками, несущими снизу ряды не особенно длинных щетинок, на вершинах с венцами щетинок. Коготки относительно длинные, довольно сильные, умеренно изогнутые. Задние бедра удлиненные, слабо утолщенные.

Характеристика личинки и куколки 
Личинка крупная, толстая С-образно изогнутая. Голова её тёмная, красно-бурого цвета. Первое дыхальце самое большое. Концы дополнительной бороздки на задней части анального тергита направлены ниже углов анальной щели. Коготки без боковых щетинок близ основания. Личинки развиваются в мертвой древесной растительности: в трухлявой древесине, пнях, дуплах, а также в почве у корней мертвых деревьев и кустарников.

Последний сегмент брюшка куколки имеет треугольную форму и на самой вершине с небольшой, треугольной выемкой.
Все виды Oryctes имеют многолетнюю генерацию — в умеренных широтах обычно 3—4 года. Зимовка происходит только в личиночной фазе. Окукливание происходит весной.

Особенности биологии 
Имаго живут 1—2 месяца. Большинство представителей рода приурочено к широколиственным лесам, как в умеренном, так и тропическом поясах. Приуроченность к развитию личинок в мёртвой древесине позволила некоторым видам Oryctes в ходе эволюции оставить леса, являющиеся первичным биотопом для этого рода, и приспособиться к жизни на открытых пространствах, в частности в пустынях, где они питаются отмершими корнями пустынной древесно-кустарниковой растительности — Oryctes ata, Oryctes sinaicus, Oryctes nasicornis punctipennis.

Отдельные виды рода указаны как случайные вредители корней древесных и кустарниковых культурных растений. Например, Oryctes rhinoceros известен как вредитель кокосовой пальмы, а Oryctes elegans — как вредитель финиковой пальмы.

Систематика 
 Подрод Macroryctes
 Подрод Оrусtes
 Подрод Еremoryctes

Виды и ареал 

Род включает в себя более 40 видов, широко распространённых в восточном полушарии.

В Палеарктике обитает 7 видов, из которых 5 видов для неё эндемичны. Наибольшее количество видов — 34, встречается в Эфиопской области, из них более 12 видов распространено на Мадагаскаре, причём 11 видов для него эндемичны.

В Индо-Малайской области встречается 4 вида. В Австралийской области известен 1 вид — Oryctes rhinoceros, завезённый на многие острова Тихого океана.

 Oryctes agamemnon (Burmeister, 1847)
 Oryctes amberiensis (Sternberg, 1910)
 Oryctes anguliceps (Fairmaire, 1901)
 Oryctes ata (Semenov & Medvedev, 1932)
 Oryctes augias (Olivier, 1789)
 Oryctes boas (Fabricius, 1775)
 Oryctes borbonicus (Dechambre, 1984)
 Oryctes capucinus (Arrow, 1937)
 Oryctes centaurus (Sternberg, 1910)
 Oryctes cherlonneixi (Dechambre, 1996)
 Oryctes chevrolati (Guérin-Méneville, 1844)
 Oryctes clypealis (Fairmaire, 1897)
 Oryctes colonicus (Coquerel, 1852)
 Oryctes comoriensis (Fairmaire, 1893)
 Oryctes congonis (Endrödi, 1969)
 Oryctes curvicornis (Sternberg, 1910)
 Oryctes dollei (Fairmaire, 1897)
 Oryctes elegans (Prell, 1914)
 Oryctes erebus (Burmeister, 1847)
 Oryctes forceps (Dechambre, 1980)
 Oryctes gigas (Castelnau, 1840)
 Oryctes gnu (Mohnike, 1874)
 Oryctes gracilis (Prell, 1934)
 Oryctes heros (Endrödi, 1973)
 Oryctes hisamatsui (Nagai, 2002)
 Oryctes latecavatus (Fairmaire, 1891)
 Oryctes mayottensis (Dechambre, 1984)
 Oryctes minor (Waterhouse, 1876)
 Oryctes monardi (Beck, 1942)
 Oryctes monoceros (Olivier, 1789)
 Жук-носорог обыкновенный (Linnaeus, 1746)
 Oryctes nudicauda (Arrow, 1910)
 Oryctes ohausi (Minck 1913)
 Oryctes owariensis (Palisot de Beauvois, 1807)
 Oryctes politus (Fairmaire, 1901)
 Oryctes prolixus (Wollaston, 1864)
 Oryctes pyrrhus (Burmeister, 1847)
 Oryctes ranavalo (Coquerel, 1852)
 Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758)
 Oryctes richteri (Petrovitz, 1958)
 Oryctes sahariensis (De Mire, 1960)
 Oryctes sinaicus ?? — статус вида оспаривается
 Oryctes simiar (Coquerel, 1852)
 Oryctes sjoestedti (Kolbe, 1905)
 Oryctes tarandus (Olivier, 1789)
 Oryctes vicinus (Gahan, 1900)

Источники 
 С. И. Медведев. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. X, вып. 4. Сем. Scarabaeidae
 Dechambre R.-P., Lachaume G. Dynastidae. Le genre Oryctes Hillside Books, 2001. — 70 p. — ISBN 1-903237-09-2 Серия Les Coleopteres du Monde; Volume 27
 Jiři Zahradník, Irmgard Jung, Dieter Jung et al.: Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Parey, Berlin 1985, ISBN 3-490-27118-1
 Klausnitzer B. Käfer. Nikol Verlagsgesellschaft, Hamburg 2005, ISBN 3-937-87215-9

Дупляки
Роды жесткокрылых